Tears Roll Down – traccia del singolo Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears del 1989
 Tears Roll Down (Greatest Hits 82-92) – raccolta dei Tears for Fears del 1992	
 Laid So Low (Tears Roll Down) – singolo dei Tears for Fears del 1992